La désignation de Bayer Upsilon Hydrae (υ Hya / υ Hydrae) est partagée par deux étoiles de la constellation de l'Hydre :
υ Hydrae (également nommée Zhang), d'une magnitude de 4,12 ;
υ Hydrae, d'une magnitude de 4,59.

Constellation de l'Hydre
Homonymie stellaire
Hydrae, Upsilon